George Hayes je lahko:

 Sir George Hayes (1805–1869), britanski pravnik
 George »Gabby« Hayes (1885–1969), ameriški igralec
 George Hayes (hokejski sodnik) (1914–1987), kanadski hokejski sodnik

Glej tudi
George Hays
George Hay